Христо Иванов Занешев е български общественик и революционер, деец на Вътрешната македонска революционна организация.

Биография 
Христо Занешев е роден през 1868 година в град Воден, тогава в Османската империя. Произхожда от видния воденски възрожденски род Занешеви и е син на Иван Занешев. Заедно с братята си дава пари за построяването на българската църква в града.

В 1890 година завършва Солунската българска мъжка гимназия с петия випуск след което учителства.

През 1896 година влиза в ръководството на Радомирското македонско дружество като подпредседател. През 1902 година е вече председател на дружеството.

Подпомага дейността на Кирил Пърличев във Воден около 1908 година, а по-късно получава и висше образование. През Балканската война Христо Занешев е доброволец в Македоно-одринското опълчение и служи като началник на секцията „Дребни продукти“ в Продоволствения транспорт на МОО, участва и в останалите войни за национално обединение, а по-късно активно участва в дейността на Съюза на македонските емигрантски организации в България. През септември 1934 година като представител на македонското братство в Красно село, Софийско подписва протестен протокол срещу Деветнадесетомайския преврат.

Бележки 

Български революционери от Македония
Дейци на ВМРО
Български общественици от Македония
Македоно-одрински опълченци
Български просветни дейци от Македония
Пети випуск на Солунската българска мъжка гимназия
Дейци на Македонските братства
Български военни дейци от Първата световна война
Родени във Воден
Български имигранти от Македония в София
Христо Занешев